В этом сезоне впервые в истории Европы состоялся раскол национальной баскетбольной ассоциации. Формально поводом для раскола послужило непринятие ФБУ некоторых ограничений. В частности, лимит на зарплаты, который существует в США и лимит на легионеров. Часть клубов, не смирившихся с этой позицией, объединились в новой лиге — УБЛ, остальные остались в суперлиге. Реальным поводом стал конфликт интересов между Александром Волковым и Михаилом Бродским. В итоге жители Украины могли наблюдать 2 национальных чемпионата. Европа сотрудничала по-прежнему с ФБУ, поскольку эта ассоциация по-прежнему являлась главной национальной федерацией. В чемпионате Украины осталось лишь 7 клубов, но баскетбольная лига должна иметь 8 клубов минимум, чтобы ФИБА признала её легитимной, в связи с чем был создан по сути фарм-клуб мариупольского Азовмаша — БК Полтава. Бродкастером матчей суперлиги был канал «Мегаспорт». За пределами Украины матчи показывал канал «Интер+» — международная версия канала «Интер». В суперлиге задействованы 8 команд, которые играют друг с другом по 4 игры (2 дома, 2 на выезде). После окончания регулярного чемпионата проходил матч звёзд «Украина» — «Легион». В серии play-off участвовали все 8 команд. Серия шла до трёх побед. Соперник по четвертьфиналу определялся, исходя из места клуба в регулярном чемпионате (первое место играет с восьмым, второе с седьмым и т. д.). Команды, выбывшие из четвертьфинала, продолжали борьбу в матчах за 5—8 места. Команда, финишировавшая выше, имела преимущество своей площадки (две первые игры, а также пятую при необходимости, играла дома). В кубке Украины команды стартовали в зависимости от их места в прошлом сезоне в суперлиге. «Азовмаш» и БК Киев, занявшие первое и второе место, стартовали с третьего этапа, все остальные команды, представленные в сезоне 2008/2009 в суперлиге, за исключением БК Полтава — со второго. Баскетбольный клуб «Полтава» не принимал участие в кубке Украины, так как не участвовал в соревнованиях под эгидой ФБУ в сезоне 2007/2008. Матчи в кубке Украины до «финала четырёх» проходили по системе парных встреч (одна на выезде, одна дома), победитель определялся по сумме очков. В «финале четырёх» победитель определялся по результату в одном матче.

Участники

Чемпионат

Турнирная таблица 
Итоговая турнирная таблица.

Результаты

Плей-офф 
Ввиду малого количества участников в сезоне, все клубы вышли в серию плей-офф.

Четвертьфиналы

Азовмаш — Сумыхимпром

Химик — Николаев 

 Небольшие ошибки в протоколе, ввиду которых сумма очков, набранных в четвертях, не соответствует итоговому счёту. Правки внесены с учётом обзора в комментарии, согласно которому четвёртая четверть началась при счёте 47:59.

Киев — Пульсар

Донецк — Полтава

Полуфиналы

Киев — Донецк

Азовмаш — Химик

Матч за 3 место

Киев — Химик

Финал

Азовмаш — Донецк

Матчи за 5 — 8 места

Кубок Украины 
Кубок Украины до четвертьфинала проводился по системе домашней и гостевой игры, победитель по сумме двух встреч выходил в следующий раунд. В финале четырёх было по одной игре в полуфинале и финале.

Первый этап 

|}

Второй этап

Участники

Результаты матчей 

|}
 Техническое поражение ввиду снятия кандидатуры.

Третий этап

Участники

Результаты 

|}

Финал четырёх

Полуфиналы

Финал

Матч звёзд 
По окончании регулярного чемпионата, как всегда, традиционно проводился матч звёзд «Украина» — «Легион».

Ссылки 
 Сайт федерации баскетбола Украины 
 Сайт суперлиги

Примечания 

Баскетбол на Украине
2008 год в баскетболе
2009 год в баскетболе